Betty Harte – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Bret Harte – scrittore e poeta statunitense
 Ian Harte – ex calciatore irlandese
 Mario Harte – calciatore barbadiano
 Mickey Harte – cantante irlandese